Simmisweiler ist der Name folgender Orte:

 Simmisweiler (Aalen), Weiler im Stadtbezirk Waldhausen der Stadt Aalen im Ostalbkreis in Baden-Württemberg
 Simmisweiler (Gutenzell-Hürbel), Weiler im Gemeindeteil Hürbel der Gemeinde Gutenzell-Hürbel im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg